Штальхофен () — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Фойтсберг.  . Официальный код  —  6 16 24.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Финценц Кробат (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АПС занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Города Штирии